Глебль — древнерусский город в Черниговской земле, упомянутый в Ипатьевской летописи под 1147 годом, когда в отличие от Всеволожа, Белой Вежи, Бохмача, Уненежа выдержал осаду войск великого князя киевского Изяслава Мстиславича. По всей вероятности, был уничтожен во время Батыева нашествия.

Местоположение 
Местоположение Глебля дискуссионно.

По Карамзину, он располагался на месте села Старый Глебов Черниговской губернии (впоследствии Старый Глыбов Черниговской области), которое ныне затоплено водами Киевского водохранилища.

Согласно анализу Голубовского, поддержанному Насоновым и большинством других историков, отождествляется с городищем у села Красный Колядин Талалаевского района Черниговской области, которое было впервые описано в XVII веке Павлом Алеппским и исследовано впоследствии Василием Ляскоронским. Располагается на мысу левого коренного берега реки Ромен, при впадении в него реки Красный Мыс. Городище состоит из трёх укрепленных частей и вытянутно по оси север—юг. Первая часть («гуляй-городок») размерами 150 × 40 м занимает стрелку мыса, с юга заметны следы вала и рва. На севере расположена вторая часть — замок, имеющая форму неправильного четырёхугольника (140 × 40 × 60 м) и окружённая по периметру валом высотой 3 м. Ещё севернее, за оврагом, находится третья часть — Большая Крепость (250 × 150 м), обнесённая крутым валом, двойным с восточной и западной стороны. Культурный слой содержит отложения эпохи племени северян IX—X веков, древнерусского (XI-XIII веков) и более позднего времени. Памятник сильно разрушен поздними перестройками.

По версии, которой придерживается Ю. Моргунов, Глебль отождествляется с городищем в селе Шевченково Конотопского района, Сумской области на берегу реки Торговица.

Примечания

Литература 
 Голубовский П. В. Где находились существовавшие в домонгольский период города: Воргол, Глебль, Оргощ, Сновск, Уненеж, Хоробор? // Журнал Министерства Народного Просвещения. Седьмое десятилетие. Ч. CCCXXXXVII. 1903.
 Арцыбашев Н. С. Повествование о России, т. 1, кн. 2. М., 1838
 Моргунов Ю. Ю. Древнерусские городища течения р. Ромен. «Краткие сообщения Института археологии АН СССР», 1983, № 175
 Моргунов Ю. Ю. Древнерусские памятники поречья Сулы. Курск, 1996

Исчезнувшие древнерусские города
История Черниговской области
Черниговское княжество